Boogaloo steht für:
 Boogaloo (Musikstil), Musikstil aus New York,
 Boogaloo Joe Jones (* 1940), US-amerikanischer Jazzgitarrist,
 Boogaloo-Bewegung, militante rechtsextreme, lose organisierte Gruppierungen in den Vereinigten Staaten,
 Boogaloo and Graham, britisches Kurzfilmdrama von Michael Lennox aus dem Jahr 2014,
 Abie „Boogaloo“ Ames (1918–2002), US-amerikanischer Jazz-, Blues- und Boogie-Woogiepianist, siehe Abie Ames
 Electric Boogaloo, Tanzrichtung, siehe Electric Boogie.